

Patronyme 
Le nom de Toudouze est porté (par ordre chronologique) par :

 Gabriel Toudouze (1811-1854), architecte et graveur français.
 Gustave Toudouze (1847-1904), écrivain français, fils de Gabriel.
 Édouard Toudouze (1848-1907), peintre français, fils de Gabriel.
 Adèle-Anaïs Toudouze (1822-1899), peintre français, épouse de Gabriel, fille d'Alexandre Colin.
 Georges-Gustave Toudouze (1877-1972), écrivain français, fils de Gustave.

La famille Toudouze

Références

Homonymie de patronyme